Een groengebied:
 Wonderwoud (Oost-Vlaanderen), een groot groengebied in aanleg op de plaats van het Oud Vliegveld in Lochristi en Gent
 Wonderwoudje, een projectnaam van BOS+ voor kleine, toegankelijke, speelvriendelijke en biodiverse bosjes
Andere:
 een scène en de bijhorende muziek van de attractie Droomvlucht in de Efteling
 Wonderwoud (Oudergem), een Nederlandstalige basisschool in Oudergem, Brussel